еПри Марракеша 2019 года (официально 2019 ABB FIA Formula E Marrakesh ePrix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 12 января 2019 года на Международном автодроме Мулай Эль-Хассан в столице Марокко. Это был второй этап сезона 2018-19, а также третий в истории еПри Марракеша.

Квалификация

Суперпоул

Гонка 

 Примечания
 1.  Сэм Бёрд получил дополнительные три очка за то, что завоевал поул.
 2.  Лукас ди Грасси получил дополнительное очко за то, что установил лучший круг гонки.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт в Марокко в 2019 году
ЕПри Марракеша